

Sigle 
 Near Threatened – quasi a rischio, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie
 Net Tonnage – stazza netta
 Nose tackle – posizione del football americano
 Nuovo Testamento

Codici 
 NT – codice vettore IATA di Binter Canarias
 NT – codice FIPS 10-4 delle Antille Olandesi
 NT – codice ISO 3166-2:AU del Territorio del Nord (Australia)
 NT – codice ISO 3166-2:CA dei Territori del Nord-Ovest (Canada)
 NT – codice ISO 3166-2:ID di Nusa Tenggara Timur (Indonesia)
 NT – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Neamț (Romania)

Informatica 
 Nortel (ex Northern Telecom)
 Windows NT – sistema operativo della Microsoft

Altro 
 nT – simbolo del nanotesla
 NT – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
 NT – abbreviazione di neurotrasmettitore
 NT – abbreviazione di neurotipico
 NT – sistema di registrazione